Мурахтин — фамилия; имеет женскую форму Мурахтина.
 Мурахтин, Константин Валерьевич (род. 1976) — российский военный лётчик, майор, лучший штурман России (2014), кавалер ордена Мужества.
 Мурахтина, Нина Петровна (1923—1989) — советский пекарь, рационализатор, Герой Социалистического Труда.